Коріяма (Фукусіма)
 Ямато-Коріяма